El término Moravia se puede referir a:

Moravia, región de la República Checa.
Gran Moravia, un Estado europeo que existió en el siglo IX.
Margraviato de Moravia, una marca del reino de Bohemia. 
Moravia, un cantón de Costa Rica.
Moravia, un condado de Iowa, en los Estados Unidos.
Moravia, pueblo y villa de Nueva York, en los Estados Unidos.
Forma latinizada del reino de Moray.
Alberto Moravia, escritor y periodista italiano, fallecido en 1990.

Moravia